Гордост и предрасуде може да се односи на:
 Гордост и предрасуда (филм из 1940)
 Гордост и предрасуда (филм из 2005)
 Гордост и предрасуда (ТВ серија из 1995)